En la jerga policial de Uruguay la expresión pichi se usa  como sinónimo de delincuente, malhechor; para referirse a las personas ajenas a esa institución y dañan la sociedad. También puede entenderse como sinónimo de persona sin hogar. De igual medida se puede utilizar como sinónimo de tacaño.  También es el nombre de un producto de herboristería, palo pichi, diurético, antiséptico, sedante de vías urinarias, extraído de un arbusto de numerosas flores blancas.

En la época de la dictadura uruguaya se utilizaba despectivamente por militares para nombrar a un miembro del grupo MLN Tupamaros. En la cultura popular uruguaya también significa «sin educación».

Véase también 
 Pichi

Referencias 

Dialectos y modismos de Uruguay